Натуральне число 740
 740 рік до нашої ери
 740 рік нашої ери